Görsch ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Görsch (1928–1985), deutsche Kinderbuchautorin und Dramaturgin
 Margit Görsch (* 1945), deutsche Politikerin 
 Thomas Goersch (* 1966), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Ursula Görsch (* 1932), deutsche Komponistin